Le groupe A de la Coupe du monde de football de 2014, qui se dispute au Brésil du 12 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le tirage au sort est effectué le  à Salvador de Bahia. Ce groupe comprend notamment le Brésil, pays hôte et  au classement FIFA.

Au tour suivant, le premier de ce groupe affronte le second du Groupe B et le deuxième de ce groupe affronte le premier du Groupe B.

Résumé 
Le Brésil, champion du monde en 2002 et organisateur de cette  édition de la Coupe du monde, a remporté la Coupe des Confédérations en 2013, laissant augurer pour ses supporters une bonne compétition. Les Brésiliens commencent le tournoi par une victoire contre la Croatie (3-1) en match d'ouverture, mais c'est une rencontre entachée de fautes d'arbitrages en faveur du Brésil, notamment sur le pénalty accordé sur une simulation brésilienne et le troisième but validé malgré une faute brésilienne sur un joueur adverse dans l'action. Entre-temps, l'égalisation croate est invalidée pour une raison peu évidente. Le Cameroun, éliminé dès le premier tour en 2010, n'arrive pas à se défaire d'une bonne équipe Mexicaine (0-1) dans une rencontre encore entachée d'erreurs d'arbitrage en faveur du Cameroun. En deuxième journée, les Mexicains démontrent face au Brésil leur solidité défensive et de vraies qualités offensives (0-0) tandis que la Croatie confirme sa bonne prestation du match d'ouverture en écrasant le Cameroun ce qui entraine l'élimination de l'équipe africaine (4-0). Lors de la dernière journée, le Brésil rassure en s'imposant face au Cameroun (4-1). De leur côté, les Mexicains parviennent à s'imposer en seconde période contre les Croates (3-1). Le Brésil termine premier du groupe et rencontrera le Chili en huitième de finale. Quant au Mexique il rencontrera les Pays-Bas.

Classement

Première journée

Brésil - Croatie

Résumé 
À la  minute du match, le brésilien Marcelo marque un but contre son camp pour la Croatie (une première pour l'équipe du Brésil dans un match de Coupe du monde), puis Neymar égalise d'une frappe de  peu avant la première demi-heure. La  mi-temps est marquée par l'attribution d'un « penalty litigieux » de Yūichi Nishimura pour une faute sur Fred, transformé par Neymar à la  minute du match. Oscar scelle la victoire brésilienne en marquant dans les arrêts de jeu.

Mexique - Cameroun

Deuxième journée

Brésil - Mexique

Cameroun - Croatie

Troisième journée

Cameroun - Brésil

Croatie - Mexique

Homme du match

Buteurs

Notes et références

Voir aussi 

 Coupe du monde de football de 2014

A